La Fausse Maîtresse, roman français d'Honoré de Balzac ;
 La Fausse Maîtresse, film d'André Cayatte, d'après le roman de Balzac, sorti en 1942.